O Campeonato Colombiano de Futebol de 2016 - Apertura, oficialmente "Liga Águila I" por motivos de patrocínio, (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 83º edição do campeonato do futebol de Colômbia. Os clubes jogavam partidas de ida todos contra todos. Os oito melhores se classificavam para quartas de final. O campeão do Apertura era classificado para a Copa Libertadores da América de 2017, juntamente com o campeão do Finalización e o melhor colocado na soma dos dois torneios. Não há rebaixamentos no Apertura. Os dois melhores na soma do Apertura e Finalización que não foram classificados para a Libertadores vão para a Copa Sul-Americana de 2017, além do campeão da "Superliga", uma final entre os campeões do Apertura e do Finalización.

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol
Desporto na Colômbia em 2016